Маншино — название населённых пунктов в России:

 Маншино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Маншино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Маншино — деревня в Переславском районе Ярославской области.